G33 (paesi industrializzati) (o Gruppo dei 33) – gruppo internazionale che esistette per un breve periodo nel 1999 e comprendeva le 33 maggiori economie nazionali del mondo
 G33 (paesi in via di sviluppo) (o Gruppo dei 33) – gruppo di paesi in via di sviluppo creato nel 2006